Михаи́л Вике́нтьевич Михола́п (; ) — российский и латвийский футболист и футбольный тренер.

Карьера 
Воспитанник калининградской ДЮСШ «Юность». 1-й тренер — Геннадий Перевалов. В 1992 году в составе ДЮСШ стал чемпионом России среди юношей 1974—1975 годов рождения.

Начал карьеру в 1994 году в калининградском «Весте», но отыграв первый круг в 4 зоне третьей лиги команда снялась с соревнований. В 1995 году был вначале заявлен за «Балтику», но не сыграв ни одного матча в первенстве (играл только на Кубок), перешёл в рижский «Амстриг», который в следующем 1996 году был переименован в «Даугаву», тренером был Юрий Попков.

Затем стал играть за «Сконто», в составе которого стал семикратным чемпионом Латвии (1996—2002). В 2003 году отыграл первый круг во владикавказском клубе «Спартак-Алания» (за который отметился хет-триком в ворота московского «Локомотива»), вернувшись затем обратно в «Сконто». Михолап остаётся первым и единственным представителем Латвии, которому удалось забить три мяча в одном матче чемпионата России по футболу.

В 2007—2009 играл за карагандинский «Шахтёр». В 2009 году вернулся в Латвию.

В 1998 году Михолапу было присвоено гражданство Латвии (формулировка, за особые заслуги), однако чиновники долго тянули с принятием важного для футбола Латвии решением, что когда Михаил смог стать игроком сборной, он уже растерял свои супер-бомбардирские качества.

Являлся игроком сборной Латвии, проведя за сборную 32 игры и забив два гола.

После сезона 2009 года Михаил Михолап из-за травмы прервал свою карьеру профессионального футболиста.

Тренерская карьера 
С 2010 года Михаил Михолап стал помощником Антона Йоре и руководителем юношеской программы в клубе «Олимп». Вскоре после начала сезона Антон Йоре уехал из Латвии и впоследствии покинул «Олимп», в итоге, на пост главного тренера команды был назначен Михаил Михолап.

2 августа 2011 года главным тренером «Олимпа» стал Тамаз Пертия, а Михаил Михолап занял место его помощника.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Латвийской футбольной федерации

Футболисты России
Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Вест»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Торпедо» Рига
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Рига» (1999)
Игроки ФК «Олимп» Рига
Футбольные тренеры Латвии
Тренеры ФК «Олимп»
[[Категория:Трене